Адальберт III фон Бёмен (), 1145 — 8 апреля 1200, Зальцбург) — римско-католический церковный деятель, архиепископ Зальцбургский в 1168—1177 и 1183—1200 годах под именем Адальберт III Богемский.

Блаженный Ордена регулярных каноников-премонстрантов.

Биография 
Сын Владислава II, князя Чехии, затем короля Чехии (1158—1173) от первого брака с Гертрудой фон Бабенберг, дочерью маркграфа Австрии Леопольда III Святого и Агнессы фон Вайблинген, герцогини Швабии. Внук Генриха IV, императора Священной Римской империи.

Жил в чешских монастырях. Служил дьяконом в Богемском Страговском монастыре в Праге. После смерти своего дяди по материнской линии, архиепископа Зальцбургского Конрада II Бабенберга, Адальберт вынужден был подчиниться воле Зальцбургского капитула, который поддерживал Папу римского Александра III, а не Каликста III, избранного по воле императора Фридриха I Барбароссы и не смог занять место покойного. Хотя Владислав II и предложил Барбароссе денежное вознаграждение за назначение Войтеха архиепископом Зальцбургским, однако получил отказ.

В 1168 году стал всё же архиепископом Зальцбурга. Время его правления во многом связано с борьбой с императором Фридрихом I Барбароссой. В 1177 году императору удалось свергнуть Войтеха / Адальберта. После этого, Войтех отправился в Богемию, где нашёл пристанище при дворе князя Собеслава II.

В 1183 году Войтех смог снова возглавить Архиепархию Зальцбурга. В качестве архиепископа Адальберт III Богемский основал несколько больниц и, благодаря привилегиям Филиппа Швабского в 1198 года, возвысил хоры базилики Вознесения Девы Марии Страговского монастыря в Праге. При нём на землях архиепархии Зальцбурга были обнаружены месторождения соли, благодаря чему значение архиепископства возросло. После 1197 года помогал решению чешских проблем и способствовал интересам в Священной Римской империи.

Умер весной 1200 года и был похоронен перед алтарем св. Андрея в Зальцбургском соборе.

Примечания

Литература 
 Meiller: Regesta archiepiscoporum Salisburgensium.
 Hans Prutz: Adalbert III.. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 69-71.
 W. Schmidt: Die Stellung der Erzbischöfe von Salzburg u. das Erzstift von Salzburg zu Kirche und Reich unter K. Friedrich I. Wien 1865.

Ссылки 
 Vojtěch III. Salcburský 
 Adalbert III 
 Adalbert III of Bohemia' (1145 — 8 April 1200)

Церковные деятели XII века
Церковные деятели XIII века
Католические архиепископы
Архиепископы Зальцбурга
Пржемысловичи
Католические блаженные